Di seguito una lista di asteroidi dal numero 348001 al 349000 con data di scoperta e scopritore.

348001-348100 

|-
|348001 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|348002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348010 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348012 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|348013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348014 - ||  ||  || NEAT
|-
|348015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348017 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|348018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348019 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|348020 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|348021 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|348022 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|348023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348025 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348027 - ||  ||  || NEAT
|-
|348028 - ||  ||  || NEAT
|-
|348029 - ||  ||  || NEAT
|-
|348030 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348031 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348032 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348034 Deslorieux ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|348035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348036 - ||  ||  || NEAT
|-
|348037 - ||  ||  || NEAT
|-
|348038 - ||  ||  || NEAT
|-
|348039 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348040 - ||  ||  || NEAT
|-
|348041 - ||  ||  || NEAT
|-
|348042 - ||  ||  || NEAT
|-
|348043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348046 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348050 - ||  ||  || NEAT
|-
|348051 - ||  ||  || NEAT
|-
|348052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348056 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348059 - ||  ||  || NEAT
|-
|348060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348061 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348062 - ||  ||  || NEAT
|-
|348063 - ||  ||  || CSS
|-
|348064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348067 - ||  ||  || NEAT
|-
|348068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348069 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|348070 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|348071 - ||  ||  || CSS
|-
|348072 - ||  ||  || NEAT
|-
|348073 - ||  ||  || NEAT
|-
|348074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348082 - ||  ||  || NEAT
|-
|348083 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348086 - ||  ||  || CSS
|-
|348087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348095 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|348096 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|348097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348099 - ||  ||  || CSS
|-
|348100 - ||  ||  || LINEAR
|}

348101-348200 

|-
|348101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348102 - ||  ||  || NEAT
|-
|348103 - ||  ||  || NEAT
|-
|348104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348116 - ||  ||  || CSS
|-
|348117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348122 - ||  ||  || NEAT
|-
|348123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348124 - ||  ||  || NEAT
|-
|348125 - ||  ||  || NEAT
|-
|348126 - ||  ||  || NEAT
|-
|348127 - ||  ||  || NEAT
|-
|348128 - ||  ||  || CSS
|-
|348129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348132 - ||  ||  || NEAT
|-
|348133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348134 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348136 - ||  ||  || NEAT
|-
|348137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348139 - ||  ||  || NEAT
|-
|348140 - ||  ||  || NEAT
|-
|348141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348142 - ||  ||  || NEAT
|-
|348143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348144 - ||  ||  || NEAT
|-
|348145 - ||  ||  || NEAT
|-
|348146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348151 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|348152 - ||  ||  || CSS
|-
|348153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348155 - ||  ||  || NEAT
|-
|348156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348158 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|348159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348171 - ||  ||  || CSS
|-
|348172 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|348173 - ||  ||  || NEAT
|-
|348174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348175 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|348176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348177 - ||  ||  || NEAT
|-
|348178 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|348179 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|348180 - ||  ||  || CINEOS
|-
|348181 - ||  ||  || NEAT
|-
|348182 - ||  ||  || NEAT
|-
|348183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348185 - ||  ||  || CINEOS
|-
|348186 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348192 - ||  ||  || NEAT
|-
|348193 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348194 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|348195 - ||  ||  || CSS
|-
|348196 - ||  ||  || CSS
|-
|348197 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348198 - ||  ||  || NEAT
|-
|348199 - ||  ||  || NEAT
|-
|348200 - ||  ||  || LINEAR
|}

348201-348300 

|-
|348201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348204 - ||  ||  || NEAT
|-
|348205 - ||  ||  || CINEOS
|-
|348206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348209 - ||  ||  || NEAT
|-
|348210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348216 - ||  ||  || NEAT
|-
|348217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348222 - ||  ||  || NEAT
|-
|348223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348238 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348239 Societadante ||  ||  || Andrushivka
|-
|348240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348245 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348247 - ||  ||  || NEAT
|-
|348248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348249 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|348250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348254 - ||  ||  || NEAT
|-
|348255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348256 - ||  ||  || NEAT
|-
|348257 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|348258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348269 - ||  ||  || NEAT
|-
|348270 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348275 - ||  ||  || CSS
|-
|348276 - ||  ||  || CSS
|-
|348277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348278 - ||  ||  || CSS
|-
|348279 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|348280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348282 - ||  ||  || CSS
|-
|348283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348287 - ||  ||  || CINEOS
|-
|348288 - ||  ||  || CINEOS
|-
|348289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348295 - ||  ||  || CINEOS
|-
|348296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348298 - ||  ||  || CSS
|-
|348299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

348301-348400 

|-
|348301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348303 - ||  ||  || CSS
|-
|348304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348310 - ||  ||  || CSS
|-
|348311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348314 - ||  ||  || CSS
|-
|348315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348319 - ||  ||  || CSS
|-
|348320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348333 - ||  ||  || CSS
|-
|348334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348335 - ||  ||  || CSS
|-
|348336 - ||  ||  || CSS
|-
|348337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348338 - ||  ||  || CSS
|-
|348339 - ||  ||  || CSS
|-
|348340 - ||  ||  || CSS
|-
|348341 - ||  ||  || CSS
|-
|348342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348344 - ||  ||  || CSS
|-
|348345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348346 - ||  ||  || Ottmarsheim
|-
|348347 - ||  ||  || CSS
|-
|348348 - ||  ||  || CSS
|-
|348349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348351 - ||  ||  || CSS
|-
|348352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348353 - ||  ||  || CSS
|-
|348354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348361 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348362 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348363 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348370 - ||  ||  || CSS
|-
|348371 - ||  ||  || CSS
|-
|348372 - ||  ||  || CSS
|-
|348373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348376 - ||  ||  || CSS
|-
|348377 - ||  ||  || CSS
|-
|348378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348379 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348380 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348383 Petibon - ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|348384 - ||  ||  || NEAT
|-
|348385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348386 - ||  ||  || CSS
|-
|348387 - ||  ||  || CSS
|-
|348388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348389 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|348390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348392 - ||  ||  || CSS
|-
|348393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348394 - ||  ||  || CSS
|-
|348395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348396 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|348397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

348401-348500 

|-
|348401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348406 - ||  ||  || NEAT
|-
|348407 Patkósandrás ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|348408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348411 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|348412 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|348413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348414 - ||  ||  || NEAT
|-
|348415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348416 - ||  ||  || NEAT
|-
|348417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348425 - ||  ||  || NEAT
|-
|348426 - ||  ||  || NEAT
|-
|348427 - ||  ||  || NEAT
|-
|348428 - ||  ||  || NEAT
|-
|348429 - ||  ||  || NEAT
|-
|348430 - ||  ||  || NEAT
|-
|348431 - ||  ||  || NEAT
|-
|348432 - ||  ||  || NEAT
|-
|348433 - ||  ||  || NEAT
|-
|348434 - ||  ||  || CINEOS
|-
|348435 - ||  ||  || NEAT
|-
|348436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348437 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348438 - ||  ||  || NEAT
|-
|348439 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348440 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348441 - ||  ||  || NEAT
|-
|348442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348443 - ||  ||  || NEAT
|-
|348444 - ||  ||  || NEAT
|-
|348445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348447 - ||  ||  || NEAT
|-
|348448 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348449 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348450 - ||  ||  || NEAT
|-
|348451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348452 - ||  ||  || NEAT
|-
|348453 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348454 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348456 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|348457 - ||  ||  || NEAT
|-
|348458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348463 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348469 - ||  ||  || NEAT
|-
|348470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348471 - ||  ||  || NEAT
|-
|348472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348475 - ||  ||  || NEAT
|-
|348476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348477 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348478 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348480 - ||  ||  || NEAT
|-
|348481 - ||  ||  || NEAT
|-
|348482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348490 - ||  ||  || CSS
|-
|348491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348494 - ||  ||  || CSS
|-
|348495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348496 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|348497 - ||  ||  || CSS
|-
|348498 - ||  ||  || CSS
|-
|348499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348500 - ||  ||  || CSS
|}

348501-348600 

|-
|348501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348504 - ||  ||  || CSS
|-
|348505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348508 - ||  ||  || CSS
|-
|348509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348510 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348511 Žemaitė ||  ||  || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
|348512 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348519 - ||  ||  || CSS
|-
|348520 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348521 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348524 - ||  ||  || CSS
|-
|348525 - ||  ||  || CSS
|-
|348526 - ||  ||  || NEAT
|-
|348527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348532 - ||  ||  || NEAT
|-
|348533 - ||  ||  || CSS
|-
|348534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348542 - ||  ||  || NEAT
|-
|348543 - ||  ||  || NEAT
|-
|348544 - ||  ||  || CSS
|-
|348545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348552 - ||  ||  || CSS
|-
|348553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348556 - ||  ||  || NEAT
|-
|348557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348559 - ||  ||  || CSS
|-
|348560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348569 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|348570 - ||  ||  || Behrend, R.
|-
|348571 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348572 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348577 - ||  ||  || NEAT
|-
|348578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348593 - ||  ||  || NEAT
|-
|348594 - ||  ||  || CSS
|-
|348595 - ||  ||  || CSS
|-
|348596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348597 - ||  ||  || NEAT
|-
|348598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348600 - ||  ||  || LINEAR
|}

348601-348700 

|-
|348601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348608 - ||  ||  || CSS
|-
|348609 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|348610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348612 - ||  ||  || CSS
|-
|348613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348621 - ||  ||  || CSS
|-
|348622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348632 - ||  ||  || CSS
|-
|348633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348647 - ||  ||  || CSS
|-
|348648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348660 - ||  ||  || CSS
|-
|348661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348665 - ||  ||  || CSS
|-
|348666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348670 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348674 - ||  ||  || CSS
|-
|348675 - ||  ||  || CSS
|-
|348676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348678 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|348679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348689 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|348690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348700 - ||  ||  || LINEAR
|}

348701-348800 

|-
|348701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348703 - ||  ||  || CSS
|-
|348704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348708 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|348709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348719 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348720 - ||  ||  || Eskridge
|-
|348721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348724 - ||  ||  || CSS
|-
|348725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348736 - ||  ||  || Ye, Q.-z.
|-
|348737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348739 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|348740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348743 - ||  ||  || CSS
|-
|348744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348746 - ||  ||  || CSS
|-
|348747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348753 - ||  ||  || CSS
|-
|348754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348762 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|348763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348771 - ||  ||  || NEAT
|-
|348772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348773 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348776 - ||  ||  || CSS
|-
|348777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348783 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348785 - ||  ||  || CSS
|-
|348786 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|348787 - ||  ||  || NEAT
|-
|348788 - ||  ||  || NEAT
|-
|348789 - ||  ||  || NEAT
|-
|348790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348791 - ||  ||  || NEAT
|-
|348792 - ||  ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|348793 - ||  ||  || NEAT
|-
|348794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348795 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|348796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348797 - ||  ||  || NEAT
|-
|348798 - ||  ||  || NEAT
|-
|348799 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|348800 - ||  ||  || LONEOS
|}

348801-348900 

|-
|348801 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|348802 - ||  ||  || NEAT
|-
|348803 - ||  ||  || CSS
|-
|348804 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348805 - ||  ||  || NEAT
|-
|348806 - ||  ||  || NEAT
|-
|348807 - ||  ||  || NEAT
|-
|348808 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348810 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348811 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348812 - ||  ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|348813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|348816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348817 - ||  ||  || NEAT
|-
|348818 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348819 - ||  ||  || NEAT
|-
|348820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348821 - ||  ||  || CSS
|-
|348822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348829 - ||  ||  || CSS
|-
|348830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348835 - ||  ||  || NEAT
|-
|348836 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|348837 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|348838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348839 - ||  ||  || CSS
|-
|348840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348842 - ||  ||  || CSS
|-
|348843 - ||  ||  || CSS
|-
|348844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348845 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348846 - ||  ||  || CSS
|-
|348847 - ||  ||  || CSS
|-
|348848 - ||  ||  || CSS
|-
|348849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348851 - ||  ||  || CSS
|-
|348852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348856 - ||  ||  || CSS
|-
|348857 - ||  ||  || CSS
|-
|348858 - ||  ||  || CSS
|-
|348859 - ||  ||  || CSS
|-
|348860 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348861 - ||  ||  || CSS
|-
|348862 - ||  ||  || CSS
|-
|348863 - ||  ||  || NEAT
|-
|348864 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348865 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348868 - ||  ||  || CSS
|-
|348869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348873 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348878 - ||  ||  || LONEOS
|-
|348879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348881 - ||  ||  || Endate, K.
|-
|348882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348890 - ||  ||  || CSS
|-
|348891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

348901-349000 

|-
|348901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348902 - ||  ||  || CSS
|-
|348903 - ||  ||  || CSS
|-
|348904 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|348905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348909 - ||  ||  || CSS
|-
|348910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348911 - ||  ||  || CSS
|-
|348912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348928 - ||  ||  || NEAT
|-
|348929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348931 - ||  ||  || NEAT
|-
|348932 - ||  ||  || CSS
|-
|348933 - ||  ||  || NEAT
|-
|348934 - ||  ||  || NEAT
|-
|348935 - ||  ||  || CSS
|-
|348936 - ||  ||  || NEAT
|-
|348937 - ||  ||  || NEAT
|-
|348938 - ||  ||  || NEAT
|-
|348939 - ||  ||  || NEAT
|-
|348940 - ||  ||  || NEAT
|-
|348941 - ||  ||  || NEAT
|-
|348942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348949 - ||  ||  || CSS
|-
|348950 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|348951 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|348952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348954 - ||  ||  || NEAT
|-
|348955 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|348956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348957 - ||  ||  || CSS
|-
|348958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348964 - ||  ||  || Lulin
|-
|348965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348966 - ||  ||  || CSS
|-
|348967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|348987 - ||  ||  || CSS
|-
|348988 - ||  ||  || CSS
|-
|348989 - ||  ||  || CSS
|-
|348990 - ||  ||  || CSS
|-
|348991 - ||  ||  || CSS
|-
|348992 - ||  ||  || CSS
|-
|348993 - ||  ||  || CSS
|-
|348994 - ||  ||  || CSS
|-
|348995 - ||  ||  || CSS
|-
|348996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|348998 - ||  ||  || NEAT
|-
|348999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|349000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0348001